«Преступление века»:
 Преступление века (фильм, 1933) () — американский (США) фильм-триллер 1933 года, о враче по прозвищу Менталист, признавшемся в убийстве. 
 Преступление века (фильм, 1946) () — американский (США) фильм-детективная драма 1946 года. 
 Преступление века (сериал) () — британский сериал режиссёра Эндрю Осборна, показ начат с 1956 года. 
 «Гвиана: Преступление века» () — мексиканский фильм 1979 года о священнике-религиозном фанатике, приказавшем своим прихожанам совершить самоубийство, — о Джорджтаунской резне. 
 Преступление века (фильм, 1996) () — американский (США) фильм 1996 года о похищении сына Чарльза Линдберга — знаменитого лётчика, первым в мире перелетевшего океан. 
 «Преступление века» — американский (США) (?) художественный детективный фильм года о торговцах органами, похищавших детей для разбора на органы. В России был показан в 1990-е годы по телевидению.

См. также 
 Процесс века

Примечания